Gabriel Wüthrich – ex calciatore svizzero
 Gregory Wüthrich – calciatore svizzero
 Hans Wüthrich – calciatore e arbitro di calcio svizzero
 Kurt Wüthrich – chimico e biofisico svizzero
 Sébastien Wüthrich – calciatore svizzero
 Rolf Wüthrich – calciatore svizzero